— японский политический и государственный деятель, министр иностранных дел Японии с 11 сентября 2019 по 4 ноября 2021 года, член Либерально-демократической партии Японии.

Биография 
Родился в городе Асикага префектуры Тотиги, окончил Токийский университет, затем получил степень магистра в Гарвардском институте государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди. Работал в торговой компании Marubeni, в качестве политического репортера газеты «Ёмиури симбун» и в консалтинговой компании McKinsey & Company.

Мотэги был избран в Палату представителей в первый раз в 1993 году от партии . В ЛДП перешёл в 1995 году. В настоящее время переизбран в парламент в 5-й раз.

Занимал различные должности в Кабинете министров, том числе должности заместителя министра иностранных дел и государственного министра по делам Окинавы и северных территорий, а также научно-технической политики.

В кабинете Ясуо Фукуды был государственным министром финансовых услуг и административных реформ.

26 декабря 2012 года вошёл в состав второго кабинета Синдзо Абэ в качестве министра экономики, торговли и промышленности. Занимал должности до 2 сентября 2014 года.

С 11 сентября 2019 года по 4 ноября 2021 года — министр иностранных дел Японии.

Хобби — спорт, путешествия и чтение.

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт

Министры иностранных дел Японии
Министры экономики Японии
Выпускники Токийского университета
Члены Либерально-демократической партии (Япония)
Члены Палаты представителей Японии